Муниципальное образование Липицкое — сельское поселение в Чернском районе Тульской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Липицы.

История 
В 1916 году существовала Липицкая волость Чернского уезда Тульской губернии.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тульской области от 3 марта 2005 года № 546-ЗТО «О переименовании муниципального образования „Чернский район“ Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Чернского района Тульской области».

Население

Состав сельского поселения

Достопримечательности 
 Церковь Воскресения Христова (Воскресенское)
 Церковь иконы Божией Матери "Знамение" (Знаменка)

Знаменитые люди 
Суриков Василий Иванович
 
Выдающийся русский художник. Летом 1879 года жил в имении Н. Н. Дерягина в селе Липицы Чернского уезда Тульской губернии. Здесь им было написано большинство этюдов к картине «Утро стрелецкой казни».

Примечания 

Муниципальные образования Чернского района
Сельские поселения Тульской области